Williams Lake steht für:

 Williams Lake (Antarktika), See in den Vestfoldbergen, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Williams Lake (British Columbia), Stadt in der Provinz British Columbia, Kanada
 Williams Lake (Louisiana), See im Bundesstaat Louisiana, Vereinigte Staaten